Cuvîntul Grenada se poate referi la:

Grenada (țară din Caraibe)
grenadă (proiectil)
Grenade, piesă interpretată de cântărețul american Bruno Mars

Vezi și Granada (dezambiguizare).